Die 66. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  66. Division (Japanisches Kaiserreich)
  66th Division (Vereinigtes Königreich), 1914 aufgestellt, an der Westfront 1917–1919, erneut aufgestellt 1939–1940
  66th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  66. Garde-Schützendivision (Sowjetunion), 1945 in Österreich eingesetzt
  66. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  66th Cavalry Division (Vereinigte Staaten)

Panzer-Verbände 
  66. Panzer-Division (Sowjetunion)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern